«Пианист» () — исторический фильм 2002 года польского кинорежиссёра Романа Полански. Данный фильм основан на мемуарах польско-еврейского пианиста Владислава Шпильмана. 

Премьера фильма «Пианист» состоялась на Каннском кинофестивале, на котором фильм был удостоен «Золотой пальмовой ветви». Фильм получил широкое признание критиков, которые высоко оценили режиссуру Полански, актёрскую игру Эдриена Броуди и сценарий Рональда Харвуда. 

На 75-й церемонии вручения премии «Оскар» фильм получил награды в категориях «Лучшая режиссура», «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучшая мужская роль», а также был номинирован в четырёх номинациях, включая «Лучший фильм» (уступив фильму «Чикаго»). Фильм также получил премии BAFTA в категориях «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура» в 2003 году, а также семь статуэток «Сезаров», в том числе за «Лучший фильм», «Лучший режиссёр» и «Лучшая мужская роль». 

В 2016 году фильм был включён в список 100 величайших фильмов XXI века по версии BBC.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Список наград и номинаций фильма «Пианист» на сайте Internet Movie Database
 Список наград и номинаций фильма «Пианист» на сайте MUBI

Пианист
Фильмы Романа Полански